Лежакино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лежакино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Лежакино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Лежакино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Лежакино — деревня в Оленинском районе Тверской области.